José Alves Correia da Silva (1872–1957) – portugalski duchowny rzymskokatolicki
 José da Silva – portugalski strzelec
 José Cláudio Ribeiro da Silva (1957–2011) – brazylijski rolnik i ekolog
 José da Silva (ur. 1971) – portugalski kajakarz
 José da Silva (ur. 1991) – piłkarz z Wysp Świętego Tomasza i Książęcej